Burt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles E. Burt
 Edward Angus Burt